Подуево:

 Подуево — город в Косове, входит в Приштинский округ.
 Подуево — община в Косово, входит в Приштинский округ.